Legg Mason Tennis Classic 2011 — профессиональный теннисный турнир, в 43-й раз проводившийся в Вашингтоне, США на хардовых кортах.

Турнир имеет категорию ATP 500 и входит в цикл турниров US Open Series.

Соревнования были проведены с 1 по 7 августа 2011 года.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Давид Налбандян
 Парный турнир —  Марк Ноулз /  Марди Фиш.

US Open Series 

К третьей соревновательной неделе борьба за бонусные призовые выглядела следующим образом:

* - Золотым цветом выделены участники турнира.1 - Количество турниров серии, в которых данный участник достиг четвертьфинала и выше (ATP 250/500) или 1/8 финала и выше (ATP 1000)

Соревнования

Одиночный турнир 

 Радек Штепанек обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-4, 6-4
 Радек Штепанек выигрывает свой первый в году и 5й в карьере одиночный турнир на соревнованиях ассоциации.
 Гаэль Монфис выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 14й за карьеру.

Парный турнир 

 Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра обыграли  Роберта Линдстедта /  Хорию Текэу со счётом 6-7(3), 7-6(6), [10-7]
 Ненад Зимонич выигрывает свой первый в году и 40й в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Микаэль Льодра выигрывает свой первый в году и 19й в карьере титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Legg Mason Tennis Classic
 Мировой Тур ATP 2011 года
 серия ATP 500
 US Open Series 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Август 2011 года
2011
Вашингтон